Копечел () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Копечел () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Копечел.
 Копечел () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Хирсень.